Informàtica:
 Mozilla Firebird, és un dels noms que tingué el navegador web Mozilla Firefox (també anteriorment conegut com a Phoenix)
 Firebird (base de dades) és una base de dades de codi obert basada en el codi de la base de dades InterBase.
 Música: Firebird (grup musical)
 Automobilisme: Pontiac Firebird